Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2002./03. je osvojila ekipa "Podravka" iz Koprivnice.

Prva liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2003/2004

Druga liga

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Ostale lige

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2003/2004, Zagreb, 2004.
  

2002-03